!Q
Dorfer und Ortsteile in Baden-Wurttemberg Q–R
BadenWurttemberg R